Сезон 1999-00 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 24 липня 1999 та 13 травня 2000 року. Став дев'ятим сезоном з моменту заснування турніру. Участь у змаганні брали 12 команд, з огляду на невелику кількість учасників першість проходила у три кола. Дві найгірші команди ліги за результатами сезону вибули до Другої ліги.

Переможцем турніру стало загребське «Динамо», яке здобуло свій шостий титул чемпіона Хорватії. Команда розпочинала турнір під назвою «Кроація», однак вже в лютому 2000 року було ухвалено рішення про повернення їй оригінальної назви — «Динамо», під якою вона й здобула чергове «золото» чемпіонату.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1999–00 на RSSSF  

1999-00
Хорватія
Хорватія
1999 у хорватському спорті
2000 у хорватському спорті